Алекс Рокко (, при рождении Александр Федерико Петриконе-младший; 29 февраля 1936, Кембридж — 19 июля 2015, Лос-Анджелес) — американский актёр. Наиболее известен по роли Мо Грина в фильме «Крёстный отец». Лауреат премии «Эмми».

Биография 
Родился 29 февраля 1936 года в Кембридже (штат Массачусетс) в семье Мэри Ди Бьяз и Александра Сэма Петриконе. Сразу же после рождения мальчика вся семья переехала в город Сомервилл, где Рокко и вырос.

После окончания университета, в 1962 году, будущий актёр переехал в Калифорнию и стал использовать псевдоним Алекс Рокко.

Первая крупная роль Рокко была в фильме «Мотопсихи», где он сыграл Кори Мэддокса. Через несколько лет, в 1972 году, об Алексе Рокко узнал Френсис Форд Коппола и предложил ему сыграть в своей картине «Крёстный отец», на что Рокко с радостью согласился.

В 1990 году актёр получил премию «Эмми» за роль в телесериале «Знаменитый Тедди З».

Рокко также работал в сфере дубляжа и озвучивания. В 2010 году он озвучил владельца казино «Гоморра» — мафиози Большого Сэла в видеоигре «Fallout: New Vegas».

19 июля 2015 года его дочь сообщила, что Рокко скончался на 80-м году жизни.

Личная жизнь 
24 марта 1964 года Рокко женился на Сэнди Илэйн Гарретт (1 сентября 1942 — 12 июня 2002), скончавшейся от рака в 2002 году. От этого брака у актёра двое сыновей — Люсьен и Марк (приёмный, умер 1 мая 2009) — и дочь Дженнифер. 15 октября 2005 года Рокко женился на Шэннон Уилкокс.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Бахаисты